San Pedro Sacatepéquez ist der Name mehrerer Municipios in Guatemala:

 San Pedro Sacatepéquez (Guatemala)
 San Pedro Sacatepéquez (San Marcos)